Rhinestone Cowboy () может означать:

 Rhinestone Cowboy — яркий сценический образ кантри-артистов и , особенно популярный в 1950-1960-е годы.
 «Rhinestone Cowboy» — кантри-сингл Глена Кэмпбелла (1975).
 Rhinestone Cowboy — кантри-альбом Глена Кэмпбелла (1975)
 Rhinestone Cowboy Live, on the Air & in the Studio — концертный альбом Глена Кэмпбелла (2005)
 The Mysterious Rhinestone Cowboy — кантри-альбом  (1974)
 «Rhinestone Cowboy» — песня хип-хоп дуэта Madvillainy (2004)